Robotfisk kallas de fiskliknande robotar som planeras att placeras ut vid den spanska hamnstaden Gijón. De fem stycken robotar som skall placeras ut manövrerar och simmar som riktiga fiskar. Var och en har kostat omkring 170 000 kronor att tillverka. Motorn drivs av ett batteri som var åttonde timme laddas upp vid en tankstation under vattnet. Robotfiskarna kommer att skicka data till en mottagare på land. Genom dessa data kan forskare upptäcka föroreningar i tid..

Källor 

Robotar